Katherine Calder, znana także jako Katie Calder (ur. 10 września 1980 w Canberze) – australijska i nowozelandzka biegaczka narciarska, uczestniczka Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010, mistrzyni Australii w biegu na 10 km. Od 2008 roku startowała w barwach Nowej Zelandii.

W 1999 roku w Saalfelden am Steinernen Meer i rok później w Szczyrbskim Jeziorze startowała w mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym. Najwyżej uplasowała się w 2000 roku w sprincie, kiedy to była 63. Czterokrotnie uczestniczyła także w mistrzostwach świata seniorów. Jej najlepszym wynikiem było 42. miejsce w biegu na 30 kilometrów stylem dowolnym w 2009 roku.

W Pucharze Świata zadebiutowała 29 grudnia 2000 w Engelbergu, plasując się na 41. miejscu w sprincie techniką dowolną. Był to jednocześnie jej najlepszy występ w zawodach Pucharu Świata. Startowała głównie w zawodach sprinterskich, rzadziej także w biegach na 10 i 15 kilometrów. Nie zdobyła punktów do klasyfikacji generalnej. Trzykrotnie wystąpiła w zawodach z cyklu Marathon Cup. W marcu 2005 w Samedan była trzynasta, w 2008 roku w Engadin – dziesiąta, a w 2010 w Samedan nie ukończyła biegu.

W latach 1999-2003 jedenastokrotnie stawała na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego. Dwukrotnie wygrała zawody tego cyklu – 4 sierpnia 2001 w Perisher Valley (bieg na 5 km techniką dowolną) i 4 sierpnia 2002 na Mount Hotham (bieg na 5 km techniką klasyczną). W latach 2001-2005 trzykrotnie uczestniczyła w zimowej uniwersjadzie. Najlepszy rezultat osiągnęła w 2005 roku w biegu na 5 kilometrów, który ukończyła na 28. miejscu.

W sierpniu 2007 roku w Falls Creek została mistrzynią Australii w biegu na 10 km techniką dowolną. W styczniu 2009 zajęła trzecie miejsce w tej samej konkurencji w ramach mistrzostw Szwajcarii.

W 2010 roku wystąpiła na zimowych igrzyskach olimpijskich. W sprincie zajęła 47. miejsce w kwalifikacjach i nie awansowała do dalszej części rywalizacji. W biegu indywidualnym na 10 kilometrów uplasowała się na 62. miejscu.

Podczas startów w międzynarodowych zawodach używała nart Rossignol oraz butów i wiązań marki Salomon.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy 

Australijscy biegacze narciarscy
Nowozelandzcy biegacze narciarscy
Nowozelandzcy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Canberze